Список лучших бомбардиров Чемпионата Болгарии ().

Список (1937-40,1948-49,1950-2015)

Примечания 

Чемпионат Болгарии по футболу